Municipio de Braceville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Braceville (condado de Grundy, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Grundy.
 Municipio de Braceville (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.